Osoby:
 Ellen Andrée – francuska aktorka
 Kathrin Andrée – niemiecka piosenkarka
 Melanie Andrée – węgierska aktorka
 Salomon August Andrée – szwedzki inżynier

Zobacz też:
 André
 Andree